Pleasant ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mount Pleasant (1884–1937), US-amerikanischer Leichtathlet und American-Football-Trainer
 Mary Ellen Pleasant (1814–1904), afroamerikanische Bürgerrechtlerin und Unternehmerin
 Ruffin Pleasant (1871–1937), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Pleasant Hill
 Pleasant Hills
 Pleasant Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 Pleasant Point
 Pleasant Run
 Pleasant Valley
 Lake Pleasant
 Mount Pleasant
 Point Pleasant
 Pleasants
 Plaisant